

Редлендс — місто, штат Каліфорнія
 Редлендс — переписна місцевість, штат Колорадо

Див. також 
 Редленд